Виницкая во́лость — волость в составе Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии.

Общие сведения 
Волостное правление располагалось в селении Великодворская Корнышева.

В состав волости входили сельские общества, включающие 160 деревень:
 Виницкое общество
 Каргинское общество
 Ладвинское общество
 Макушевское общество
 Немжинское общество
 Озерское общество
 Тукшинское общество
 Тумазовское общество
 Чикозерское общество

На 1890 год численность населения волости составляла 5726 человек.

На 1905 год численность населения волости составляла 6785 человек. В волости насчитывалось 1103 лошади, 1770 коров и 1224 головы прочего скота.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1927 году волость была упразднена. 1 августа 1927 года вошла в образованный Винницкий район (Ленинградская область).

В настоящее время территория Виницкой волости относится в основном к Подпорожскому району Ленинградской области.

Примечания

Ссылки 
 Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год
 Виницкая волость

Волости Лодейнопольского уезда
Подпорожский район